Миропольское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Ярцевского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Мирополье.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Капыревщинское сельское поселение.

Географические данные 
 Расположение: восточная часть Ярцевского района
* Граничит:
 на севере — с Холм-Жирковским районом
 на востоке — с Сафоновским районом
 на западе — с Репинским сельским поселением
 на юге — с Капыревщинским сельским поселеним
 По территории поселения проходит автодорога Ярцево — Холм-Жирковский.
 Крупные реки: Вопь.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 15 населённых пунктов:
 Мирополье, деревня
 Большое-Бердяево, деревня
 Верхоповье, деревня
 Ветлицы, деревня
 Глисница, деревня
 Голочево, деревня
 Дедово, деревня
 Дмитрово, деревня
 Ерзаки, деревня
 Жуково, деревня
 Захолынь, деревня
 Малое-Бердяево, деревня
 Павлово, деревня
 Плаксино, деревня
 Староселье, деревня

Ссылки 
 Сведения о поселении на сайте администрации района

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ярцевского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году